Gerencsér steht für:
 Gerencsér, den ungarischen Namen der Gemeinde Hrnčiarovce nad Parnou in der Westslowakei
 Gerencsér, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Nitrianske Hrnčiarovce in der Westslowakei

Gerencsér ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Gerencsér (1923–1989), ungarischer Cimbalomspieler und Hochschullehrer